Haplogruppe C
 eine Haplogruppe der Mitochondrien, siehe Haplogruppe C (mtDNA)
 eine Haplogruppe des Y-Chromosoms, siehe Haplogruppe C (Y-DNA)